Nikołaj Władimirowicz Ekk (1849-1908), rosyjski lekarz, chirurg
 Nikołaj Władimirowicz Ekk (1902-1976), radziecki reżyser i scenarzysta filmowy